

Населені пункти та їхні частини

 Евелінув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Евелінув — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Евелінув — частина села Чапле-Великі в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Евелінув — колонія в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки